Ефремов, Алексей:
 Ефремов, Алексей Валентинович (род. 1963) — российский художник, пейзажист.
 Ефремов, Алексей Григорьевич (?—1864) — русский артист, оперный певец (бас).
 Ефремов, Алексей Николаевич (1882—1964) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.